El Gallo peut désigner :

Corrida 
El Gallo, littéralement « Le Coq » en espagnol, est l’apodo ou « pseudonyme », de deux matadors espagnols :
 Fernando Gómez García ;
 Rafael Gómez Ortega, fils de Fernando Gómez García.

Toponymes

El Gallo : capitale de la paroisse civile de La Esperanza de la municipalité d'Andrés Bello dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme